HMS „Manchester” – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od miasta Manchester:
 HMS „Manchester” – okręt magazynowy w służbie w 1814.
  – krążownik lekki typu Town (podtyp Southampton) zwodowany w 1937, w 1942 uszkodzony w wyniku ataku torpedowego i samozatopiony.
  – niszczyciel rakietowy typu 42 zwodowany w 1980, wycofany ze służby w 2011.

Przypisy 

Manchester